Александр Телегин: Телегин, Александр Иванович (род. 1957) — советский и российский математик, инженер.
 Телегин, Александр Сергеевич (род. 1990) — российский игрок в мини-футбол.